De OFC Champions League 2007/08 begon op 12 juni 2007 met de voorronde en eindigde op 11 mei 2008 met de tweede finalewedstrijd.

Aan de competitie namen clubs uit zeven landen deel. De clubs uit de drie laagst genoteerde landen, Nieuw-Caledonië, Papoea-Nieuw-Guinea en Vanuatu, speelden in de voorronde om één plaats in de groepsfase waaraan zes clubs deelnamen. Sokattack Nikao van de Cookeilanden had zich hiervoor teruggetrokken. De vijf direct geplaatste clubs kwamen uit Fiji, Nieuw-Zeeland (2), Salomonseilanden en Tahiti (Frans-Polynesië). De tweede club uit Nieuw-Zeeland, Waitakere United, was de titelverdediger.

Waitakere United won het toernooi en vertegenwoordigde hierdoor de OFC in december 2008 op het wereldkampioenschap voetbal voor clubs 2008 in Japan.

Voorronde 

De voorronde werd gespeeld in Nieuw-Caledonië.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale 
De wedstrijden in de finale werden op 26 april in Honiara en op 11 mei in Waitakere gespeeld.

 * Speelde eerst thuis

OFC kampioenschappen clubteams